«Берд» () — арцахский футбольный клуб из Аскерана, основанный в 2004 году. Базируется в Аскеране и принимает соперников на городском стадионе, участвовал в чемпионате НКР.

История 
Клуб был основан в 2004 году в Аскеране, и в том же году принял участие в Открытом чемпионате республики. В 2009 году команда заняла 5-е место в 1-м чемпионате НКР. В сезоне-2018 она стала вице-чемпионом и финалистом Кубка НКР, а в 2019 году — чемпионом республики.

Достижения 
Чемпион НКР (2019).

Серебряный призёр чемпионата НКР (2018).

Финалист Кубка НКР (2018).

Статистика выступлений

Чемпионат и Кубок НКР

Примечания

Ссылки 
 www.sportinfo.am: Новости карабахского спорта
  www.rol.ru: В Нагорном Карабахе стартует первый собственный чемпионат по футболу
  lafc.do.am: Николай Казарян о футболе и Карабахе
 www.noev-kovcheg.ru: Учитесь бить пенальти!
 www.rian.ru:В Нагорном Карабахе стартует первый открытый чемпионат по футболу

Футбольные клубы Нагорно-Карабахской Республики